Depositie (scheikunde), moleculen die uit een oplossing komen
 Depositie, afzetting van thin films op een substraat
 Depositie (geologie), materiaal zoals sediment wordt toegevoegd aan een landvorm
 Rijpen, ook wel depositie genoemd, het proces waarbij een gas wordt omgezet in een vaste stof
 Depositie (aërosolfysica), een proces waarbij aerosoldeeltjes neerslaan op oppervlakken